Xanthia apennina är en fjärilsart som beskrevs av Franz Dannehl 1933. Xanthia apennina ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
apennina